Pati (regentschap), een regentschap in Midden-Java
 Pati (stad), de hoofdstad van Pati
 Pati (rivier), een rivier in de Braziliaanse deelstaat Amazonas
 Pati (stuwdam), een stuwdam in Argentiinië
 Pati (titel), een titel in verschillende Indo-Iraanse talen, waaronder Hindoestani
 Pati Oenoes, een koning van het Javaanse koninkrijk Demak
 Jogesh Pati, een Indiaas theoretisch natuurkundige
 Luciopimelodus pati, een vissensoort

Zie ook 
 Patti